Efeito dominó pode se referir a:

 Efeito dominó (ou reação em cadeia)
 The Bank Job, filme com Jason Statham e Saffron Burrows, traduzido no Brasil como Efeito Dominó
 The Trigger Effect, filme com Kyle MacLachlan e Elisabeth Shue, traduzido no Brasil como O Efeito Dominó

Desambiguações de cinema